Студебекер — автостроительная компания США
 Студебекер US6 — грузовой автомобиль поставлявшийся по ленд-лизу в СССР
 Студебекер Аванти — легковой автомобиль
 Студебекер Ларк — легковой автомобиль
 Студебекер Диктатор — легковой автомобиль